Алфа може да се отнася до:

 Алфа (гръцка буква) – първата буква от гръцката азбука;
 Алфа (астрономия) – най-ярката звезда от дадено съзвездие;
 Алфа (специални части) – специални части на руската Федерална служба за сигурност;
 Алфа-частица
 Алфа-разпад
 Алфа-мъжкар – водачът на глутница
 Алфа (Куинсленд), Австралия
 Алфа (Илинойс), САЩ
 Алфа (Кентъки), САЩ
 Алфа (Мичиган), САЩ
 Алфа (Минесота), САЩ
 Алфа (Ню Джърси), САЩ
 Алфа (Охайо), САЩ
 Алфа Ридж (Аляска), САЩ
 Алфа (коефициент на Крипендорф)